Der Essen Challenger 1981 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Juli 1981 in Essen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1981 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 46 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Im Einzel gab es 18 Freilose; im Doppel zogen 8 Paarungen kampflos in die nächste Runde ein.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1981
Tennisturnier in Essen